Ezequiel Bitok – ex maratoneta e mezzofondista keniota
 Julius Bitok – ex maratoneta keniota
 Paul Bitok – ex mezzofondista keniota
 Sosthenes Bitok – ex mezzofondista e maratoneta keniota